Стефан II од Иберије
 Стефан II (изабрани папа)
 Папа Стефан II
 Стефан II од Троа
 Стефан II Трпимировић
 Стефан II Угарски
 Стефан II Котроманић
 Стефан II Баварски
 Стефан II од Молдавије

Види још 
 Стефан I